Puchar CEV siatkarek 1991/1992 – 12. sezon turnieju rozgrywanego od 1980 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla żeńskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

Runda wstępna 

|}

1/16 finału 

|}

1/8 finału 

|}

1/4 finału 

|}

Turniej finałowy 
 Modena

Mecze o rozstawienie 

|}

Półfinał 

|}

Mecz o 3. miejsce 

|}

Finał 

|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
  
 

Puchar CEV siatkarek (1980–2007)
1991 w piłce siatkowej
1992 w piłce siatkowej